

Niemcy 
 Park Tower – wieżowiec we Frankfurcie nad Menem

Stany Zjednoczone 
 Park Tower – wieżowiec w Chicago
 Park Tower – wieżowiec w Tampie
 Park Tower – wieżowiec w Waszyngtonie
 Park Tower Condominium – wieżowiec w Chicago